Plaats in Indonesië
 Kampung Baru (Badar), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Bakongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Baiturrahman), een plaats in het bestuurlijke gebied Banda Atjeh in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Pasie Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Semadam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Seuruway), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Singkil Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Timang Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Kampung Baru (Kayu Aro), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Kampung Baru (Pematang Sawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kampung Baru (Pasar Kliwon), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Kampung Baru (Bilah Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Kampung Baru (Lingga Bayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Kampung Baru (Medan Maimun), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Kampung Baru (Panyabungan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Kampung Baru (Cerenti), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Kampung Baru (Gunung Toar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Kampung Baru (Senapelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Kampung Baru (Kupitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra

Zie ook 
 Kampungbaru (doorverwijspagina)